Waterland puede referirse a:

Waterland, municipio de Holanda Septentrional;
Waterland, novela de Graham Swift;
Waterland, película basada en la novela anterior; o
Waterland Mundo Marino, parque de atracciones en Venezuela.